lesher ist der Familienname folgender Personen:

 James Hunter Lesher (* 1940), US-amerikanischer Philosoph
 John Lesher (* 1966), US-amerikanischer Filmproduzent
 John Vandling Lesher (1866–1932), ein US-amerikanischer Politiker